

Надеждинський — селище, Великоігнатовський район, Мордовія
 Надеждинський — хутір, Зілаїрський район, Башкортостан